Bernardino Zendrini kan syfta på:

* Bernardino Zendrini (1679–1747), italiensk ingenjör
 Bernardino Zendrini (1839–1879), italiensk författare